Frigo peut désigner :

Langage familier 
Frigo : apocope populaire de  frigorifique désignant un réfrigérateur simple, une chambre froide ou un combiné réfrigérateur-congélateur.

Marque déposée 
Frigo : marque de glaces espagnole déposée en 1927, propriété depuis 1973 du groupe international Unilever.

Patronyme 

 Dario Frigo (1973) est un coureur cycliste italien.
 Luca Frigo (1993) est un joueur de hockey sur glace italien.
 Manuel Frigo (1997) est un nageur italien.
 Marco Frigo (2000) est un coureur cycliste italien.

Presse 
 Frigo : dans la presse, la réserve d'articles en réserve à publier au moment opportun.

Spectacle 
Récho et Frigo : Série télévisée diffusée sur TF1 en 1977 et créée et interprétée par Pierre et Marc Jolivet. Le générique, interprété par les auteurs, est sorti sur disque en 1978.

Cinéma 
 La Moitié gauche du frigo : film québécois de Philippe Falardeau produit en 2000. 
 Derrière la porte du frigo : court-métrage de Etienne Jeandel produit en 2002. 
 Frigo : personnage créé par Buster Keaton en 1921 pour la série de films muets Frigo fregoli ; suivront d'autres titres dont Frigo l'esquimau, Frigo et la Baleine…

Faits divers 
La dame au frigo : un reportage de faits divers archivé par l'INA.

Littérature 
 La femme dans le frigo (traduction de Kvinnen i kjøleskapet) : un livre de Gunnar Staalesen qui relate une enquête policière de Varg Veum (1981).
 Terminal Frigo : livre de Jean Rolin édité par les éditions P.O.L (2005).
 Frigo : héros de bandes dessinées de Ptiluc (scénario) et Joan (dessin) qui a  entre 2000 et 2001, chez Les Humanoïdes Associés.

Notes et références 

Homonymie de titre